Adolph Wilhelm Dinesen er navnet på flere personer:

 Adolph Wilhelm Dinesen (1807-1876) – dansk godsejer, politiker og officer
 Wilhelm Dinesen (1845-1895) – dansk godsejer, forfatter, politiker, eventyrer og officer, søn af ovenstående (fulde navn: Adolph Wilhelm Dinesen)